Příjmení Blair nosí více významných osobností:

 Bonnie Blairová (* 1964) – americká rychlobruslařka
 Bre Blair (* 1980) – kanadská herečka
 Clay Blair (1928–1998) – americký novinář, autor knih o vojenské historii
 Eric Arthur Blair (1903–1950) – britský novinář, esejista a spisovatel demokratické levicové orientace
 J. J. Blair (* 1969) – americký zvukový inženýr, producent a hudebník
 Jayson Blair (* 1984) – americký herec
 Mary Blairová (1911–1978) – americká výtvarnice, grafička a ilustrátorka
 Robert Blair (1699–1746) – skotský básník
 Selma Blairová (* 1972) – americká herečka
 Tony Blair (* 1953) – britský právník, diplomat a politik

Externí odkazy